Treće izdanje Ljetne lige prvaka, održano u srpnju i kolovozu 1971. godine je osvojila Crvena zvezda iz Beograda.

Ljestvica

Izvori 
 strategija.org Fudbalski turniri: Letnja liga šampiona, pristupljeno 21. rujna 2014.

1971